Абу Даби, град у Уједињеним Арапским Емиратима
 Абу Даби (емират), емират у УАЕ